Qualificazioni ai Giochi della XIX Olimpiade – per la zona gestita dalla Asian Football Confederation
 Qualificazioni ai Giochi della XIX Olimpiade – per la zona gestita dalla Confédération Africaine de Football
 Qualificazioni ai Giochi della XIX Olimpiade – per la zona gestita dalla Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football
 Qualificazioni ai Giochi della XIX Olimpiade – per la zona gestita dalla Union of European Football Associations